Варнас:

 Варнас — река Виноградовском районе Архангельской области.
 Варнас, Адомас (1879—1979) — литовский художник, график, фотограф, сценограф.
 Варнас, Саулюс (род. 1948) — литовский театральный режиссёр. 
 Варнас, Эрикас (1924—1991) — литовский скульптор, живописец, график.